DVO ist eine Abkürzung für:

 Dachverband Osteologie
 Derotations-Varisationsosteotomie, eine Art der Osteotomie
 Dienstleister vor Ort, einen technischen Dienstleister für die Telematik-Infrastruktur im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens
 Francisco Bangoy International Airport (IATA-Code)
 Durchführungsverordnung, siehe Durchführungsbestimmung

DVO